

Musica 
 Standards – album di Lee Morgan del 1998
 Standards – album dei Tortoise del 2001
 Standards – album di Bernie Worrell del 2011
 Standards – album di Bob Brookmeyer del 2011
 Standards – album di Seal del 2017

Pagine correlate 
 Standard